Het provinciedistrict Moeskroen maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Moeskroen in de Belgische provincie Henegouwen. Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en het kieskanton Moeskroen
Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Verkiezingsuitslagen 
Tot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district alle 5 zetels van het kiesarrondissement Moeskroen toegewezen.
Tot dan waren in de provincieraad van Henegouwen 84 zetels te verdelen.
Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit kiesarrondissement en district samengevoegd met het provinciedistrict Doornik.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Moeskroen
 (*)1968: PWT (0,82%) / 1985: SEP (0,85%), PCN (0,3%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Moeskroen
Politiek in Moeskroen